В одиночному розряді тенісного турніру Belgian Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Радка Бобкова здобула титул, у фіналі перемігши Карін Кшвендт 6-3, 4-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Емануела Зардо (2-ге коло)
 Енн Гроссман (2-ге коло)
 Сабін Аппельманс (2-ге коло)

 Вілтруд Пробст (2-ге коло)
 Карін Кшвендт (фінал)
 Вероніка Мартінек (1-ше коло)
 Надін Ерцегович (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Belgian Open (теніс)